Het ATP-toernooi van Cincinnati 2012 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 13 tot en met 19 augustus in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

De titelverdediger in het enkelspel was de als 3e geplaatste Andy Murray. Roger Federer won de editie van 2012. Titelverdedigers in het dubbelspel waren het deze editie niet samenspelende duo Mahesh Bhupathi / Leander Paes. Zij werden opgevolgd door Robert Lindstedt en Horia Tecău.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati